Eckhaus steht für:
 ein Gebäude an einer Ecke einer Straßenkreuzung
 den Eckhaus Verlag in Weimar
 Eckhaus (Riga), Bauwerk in Riga

Familienname
 Wiktor Eckhaus (1930–2000), niederländischer Mathematiker
 Gideon Eckhaus (1923–2020), Präsident des Zentralkomitees der Juden aus Österreich in Israel

Orte
 Eckhaus (Balingen), aufgegangener Ort im Stadtteil Endingen (Balingen) von Balingen, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Eckhausen, Ortsteil der Gemeinde Much im Rhein-Sieg-Kreis
 Dreihäusergruppe „Eckhaus“, Gebäude in Darmstadt